Winfield Scott (1786–1866) – amerykański generał, farmer i polityk, kandydat na prezydenta
 Winfield Townley Scott (1910–1968) – amerykański poeta i krytyk literacki
 Winfield Scott (1920–2015) – amerykański tekściarz, autor piosenek
 Winfield W. Scott Jr. (ur. 1927) – amerykański generał
 Winfield W. Scott III (ur. ok. 1952) – amerykański generał

Zobacz też 
 SS Winfield Scott
 Winfield Scott Hancock
 Winfield Scott Schley